Fliegergrab steht für:

 Fliegergrab (Altdorf), Grab bei Altdorf (Pfalz), Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Fliegergrab (Grünsfeld), Grab zwischen den Grünsfelder Stadtteilen Zimmern und Kützbrunn, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Fliegergrab (Mainroth), Grab bei Mainroth, Burgkunstadt, Landkreis Lichtenfels, Bayern